Dominick Stanzione – imprenditore statunitense
 Francesco Stanzione – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Massimo Stanzione – pittore italiano
 Pasquale Stanzione – giurista italiano
 Vince Stanzione – imprenditore britannico